Bogem (Bayat)
 Bogem (Gurah)
 Bogem (Japah)
 Bogem (Kawedanan)
 Bogem (Sukomoro)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing